Garen (draad), een draad die wordt gemaakt door vezels te spinnen
 Garen (koken), een kooktechniek